Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 прошли 28 июля. В этой дисциплине была разыграна первая награда лондонской Олимпиады, финал завершился около 11:25 по местному времени. В соревнованиях приняли участие 56 спортсменок из 40 стран. 

В соревнованиях принимала участие олимпийская чемпионка 2008 года в этой дисциплине чешка Катержина Эммонс, но заняла в финале только 4-е место.

Призёры

Рекорды

Соревнование

Квалификация 
В квалификационных соревнованиях спортсменки выполняют 4 серии по 10 выстрелов. В финал проходят 8 спортсменок, показавших лучший результат.

Финал 
В финале спортсменки выполняют по 10 выстрелов. Количество очков за попадание в каждой попытке в отличие от квалификации измерялось с точностью до десятой.

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте игр